Olean peut faire référence à : 
 Olean, nom commercial d'Olestra, un substitut des graisses ;
 Olean, une ville des États-Unis dans l’État de New York ;
 Olean, une ville des États-Unis dans l’État de New York ;
 Olean, une ville des États-Unis dans l’État du Missouri.

Homonymie de toponyme